Нью-Бра́йтон ():

Топонимы 
 Нью-Брайтон (Крайстчерч) — прибрежный пригород Крайстчерча, Новая Зеландия.
 Нью-Брайтон (Мерсисайд) — курорт в городе Уолласи, Уиррал, графство Мерсисайд, Англия.
 Нью-Брайтон (город, Миннесота) — город в округе Рамси, штат Миннесота, США.
 Нью-Брайтон (Пенсильвания) — боро в округе Бивер, штат Пенсильвания, США.
 Нью-Брайтон (Новый Южный Уэльс) — город в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Футбольные клубы 
 Нью-Брайтон (футбольный клуб) — английский футбольный клуб, существовавший с 1921 по 1983 год.
 Нью-Брайтон Тауэр — английский футбольный клуб, существовавший с 1896 по 1901 год.